Solonjo ima više značenja:
 Solonjo (Novara)
 Solonjo (Ređo Emilija)